Чемпионат Украины по футболу 2011 года среди женских команд () — 20-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 30 апреля, а завершился 13 ноября 2011 года. Звание чемпиона Украины спустя два сезона вернул себе харьковский «Жилстрой-1». Лучшим бомбардиром чемпионата стала Юлия Корниевец из черниговской «Легенды», забившая в 11 играх 18 голов.

Участники 
В чемпионате в 2011 году принимали участие 8 команд. После двухлетнего перерыва в турнир вернулся чемпион Украины 2007 года калушский «Нефтехимик». Из участников прошлого сезона чемпионат лишился одесской «Черноморочки», херсонской «Южанки».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 ЖФК «Дончанка» (Донецк). Архив. Статистика

2011
Футбол на Украине в 2011 году
2011 год в женском футболе